Сервій Сульпіцій Гальба () — преномен, номен і когномен імені діячів Стародавнього Риму з патриціанського роду Сульпіціїв, його гілки Гальба:
 Сервій Сульпіцій Гальба — курульний едил і понтифік у III столітті до н. е.
 Сервій Сульпіцій Гальба — претор 187 року до н. е.
 Сервій Сульпіцій Гальба — консул 144 року до н. е., видатний красномовець.
 Сервій Сульпіцій Гальба — претор 91 року до н. е.
 Сервій Сульпіцій Гальба — претор 54 року до н. е.
 Сервій Сульпіцій Гальба — римський імператор, більш відомий за своїм когноменом Гальба.